Nouvelle génération, collection de livre de poche des éditions J'ai lu
 Nouvelle Génération, double épisode de la série télévisée X-Files, diffusé pour la première fois en 2001
 Nouvelle Génération, film d'animation canado-chinois sorti en 2018
 Nouvelle Génération – Jeunes Radicaux, branche jeunesse du Parti radical, parti politique français
 Nouvelle Génération (Nova Generatsiia''), magazine futuriste ukrainien 1927 à 1930.

Voir aussi 
 Génération Z, parfois appelée « nouvelle génération silencieuse »